Buchy puede referirse a: 

 Buchy, comuna francesa situada en Mosela.
 Buchy, comuna francesa situada en Sena Marítimo.